Одинаев — фамилия.

 Известные носители
 Одинаев, Сабзали (1908—1993) — советский хозяйственный и государственный деятель, участник Великой Отечественной войны.
 Одинаев, Саидмухаммад Одинаевич (род. 1942) — таджикистанский учёный-физик.
 Одинаев, Тимур Шералиевич (род. 1977) — российский футболист, вратарь.
 Одинаев, Фаттох (1938—2010) — таджикский композитор и музыкальный деятель.